Stenkyrka kan avse:

Stenkyrka (byggnad) – en kyrka byggd av byggnadssten
 10125 Stenkyrka – en asteroid i huvudbältet

Socknar

Landskommuner

Distrikt

Församlingar
Stenkyrka församling, Göteborgs stift – en församling i Stenungsunds kontrakt i Göteborgs stift
Stenkyrka församling, Visby stift – en församling i Norra Gotlands pastorat i Nordertredingens kontrakt i Visby stift

Kyrkor
Stenkyrka kyrka, Bohuslän – församlingskyrka i Stenkyrka församling på Tjörn i södra Bohuslän
Stenkyrka kyrka, Gotland – sockenkyrka i Stenkyrka socken på Gotland